Кали́новка — топоним.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Калиновка — до 1999 года название села Мейниман Аджикабулского района.
 Калиновка — до 2018 года название села Виляш в Масаллинском районе.

Белоруссия

Витебская область 
 Калиновка — агрогородок в Дубровенском районе.
 Калиновка — деревня в Лепельском районе.
 Калиновка — деревня в Поставском районе.

Гомельская область 
 Калиновка — посёлок в Гомельском районе.
 Калиновка — деревня в Житковичском районе.
 Калиновка — деревня в Жлобинском районе.

Гродненская область 
 Калиновка — деревня в Зельвенском районе.

Минская область 
 Калиновка — деревня в Березинском районе.
 Калиновка — деревня в Крупском районе.
 Калиновка — деревня в Любанском районе.
 Калиновка — деревня в Мядельском районе.
 Калиновка — деревня в Блужском сельсовете Пуховичского района.
 Калиновка — деревня в Дукорском сельсовете Пуховичского района.
 Калиновка — посёлок в Слуцком районе.
 Калиновка — посёлок в Солигорском районе.
 Калиновка — посёлок в Узденском районе.

Могилёвская область 
 Калиновка — деревня в Мощаницком сельсовете Белыничского района.
 Калиновка — деревня в Техтинском сельсовете Белыничского района.
 Калиновка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Калиновка — упразднённая деревня в Горецком районе.
 Калиновка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Калиновка — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Калиновка — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.
 Калиновка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Калиновка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Калиновка — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2017 г.
 Калиновка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Калиновка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Калиновка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Калиновка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Калиновка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Калиновка — название села Акбулак до 2011 года, Мартукском районе Актюбинской области.
 Калиновка — до 2020 года название села Бескудык в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Калиновка — прежнее название села Коктобе в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Калиновка — название села Талдыбулак до 1990-х годов, Кербулакском районе Алматинской области.

Киргизия 
 Калиновка — прежнее название села Конкино в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Калиновка — прежнее название села Кошой в Чуйском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Калиновка — село в Дубоссарском районе.

Россия 
Алтайский край
 Калиновка — посёлок в Благовещенском районе.
 Калиновка — исчезнувший посёлок в Волчихинском районе.
 Калиновка — село в Залесовском районе.
 Калиновка — посёлок в Каменском районе.
 Калиновка — посёлок в Рубцовском районе.
 Калиновка — посёлок в Хабарском районе.
 Калиновка — посёлок в Шипуновском районе.

Амурская область
 Калиновка — село в Магдагачинском районе.
 Калиновка — село в Ромненском районе.
 Калиновка — село в Серышевском районе.

Башкортостан
 Калиновка — деревня в Бижбулякском районе.
 Калиновка — деревня в Давлекановском районе.
 Калиновка — деревня в Ермекеевском районе.

Белгородская область
 Калиновка — хутор в Вейделевском районе.
 Калиновка — хутор в Ивнянском районе.
 Калиновка — хутор в Новооскольском районе.

Брянская область
 Калиновка — деревня в Навлинском районе, упразднена в 1964 году.
 Калиновка — посёлок в Новозыбковском районе.
 Калиновка — посёлок в Погарском районе.
 Калиновка — деревня в Почепском районе.

Бурятия
 Калиновка — село в Мухоршибирском районе.

Владимирская область
 Калиновка — село в Юрьев-Польском районе.

Волгоградская область
 Калиновка — хутор в Камышинском районе.

Вологодская область
 Калиновка — деревня в Белозерском районе.

Дагестан
 Калиновка — село в Тарумовском районе.

Иркутская область
 Калиновка — заимка в Усольском районе.

Калининградская область
 Калиновка — посёлок в Гурьевском районе.
 Калиновка — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область
 Калиновка — деревня в Износковском районе.

Кемеровская область
 Калиновка — деревня в Беловском районе.
 Калиновка — село в Прокопьевском районе.

Красноярский край
 Калиновка — деревня в Партизанском районе.
 Калиновка — деревня в Саянском районе.

Курганская область
 Калиновка — деревня в Щучанском районе.

Курская область
 Калиновка — деревня в Железногорском районе.
 Калиновка — хутор в Октябрьском районе.
 Калиновка — деревня в Тимском районе.
 Калиновка — село в Хомутовском районе.

Липецкая область
 Калиновка — деревня в Воловском районе.
 Калиновка — деревня в Измалковском районе.
 Калиновка — деревня в Лебедянском районе, Большепоповский сельсовет.
 Калиновка — деревня в Лебедянском районе, Кузнецкий сельсовет.
 Калиновка — село в Становлянском районе.
 Калиновка — посёлок в Чаплыгинском районе.

Мордовия
 Калиновка — деревня в Зубово-Полянском районе.

Московская область
 Калиновка — деревня в Ленинском городском округе.

Нижегородская область
 Калиновка — деревня в Вознесенском районе.
 Калиновка — село в Пильнинском районе.
 Калиновка — деревня в Сосновском районе.
 Калиновка — посёлок в Шатковском районе.

Новосибирская область
 Калиновка — деревня в Искитимском районе.
 Калиновка — село в Карасукском районе.
 Калиновка — деревня в Колыванском районе.
 Калиновка — деревня в Чановском районе.

Омская область
 Калиновка — деревня в Любинском районе.
 Калиновка — деревня в Одесском районе, упразднена в 1958 г.
 Калиновка — деревня в Омском районе.

Оренбургская область
 Калиновка — деревня в Кувандыкском районе.
 Калиновка — посёлок в город Гай

Орловская область
 Калиновка — деревня в Болховском районе.
 Калиновка — деревня в Должанском районе.
 Калиновка — посёлок в Краснозоренском районе.
 Калиновка — деревня в Ливенском районе.
 Калиновка — деревня в Хотынецком районе.

Пензенская область
 Калиновка — посёлок в Башмаковском районе.
 Калиновка — село в Пачелмском районе.
 Калиновка — деревня в Тамалинском районе, Волче-Вражский сельсовет.
 Калиновка — село в Тамалинском районе, Малосергиевский сельсовет.

Пермский край
 Калиновка — село в Еловском районе.
 Калиновка — деревня в Сивинском районе.
 Калиновка — село в Чернушинском районе.

Приморский край
 Калиновка — село в Спасском районе.

Псковская область
 Калиновка — деревня в Дновском районе.

Ростовская область
 Калиновка — хутор в Азовском районе.
 Калиновка — хутор в Белокалитвинском районе.
 Калиновка — хутор в Красносулинском районе.
 Калиновка — хутор в Миллеровском районе.
 Калиновка — хутор в Неклиновском районе.
 Калиновка — хутор в Октябрьском районе.
 Калиновка — хутор в Родионово-Несветайском районе.

Рязанская область
 Калиновка — село в Рыбновском районе.
 Калиновка — деревня в Сараевском районе.
 Калиновка — деревня в Шацком районе.

Самарская область
 Калиновка — село в Безенчукском районе.
 Калиновка — село в Красноярском районе.
 Калиновка — посёлок в Похвистневском районе.
 Калиновка — село в Сергиевском районе.
 Калиновка — село в Шенталинском районе.

Свердловская область
 Калиновка — деревня в Байкаловском районе.
 Калиновка — деревня в Красноуфимском городском округе.
 Калиновка — деревня в Талицком городском округе.

Смоленская область
 Калиновка — деревня в Вяземском районе.
 Калиновка — деревня в Хиславичском районе.
 Калиновка — деревня в Ярцевском районе.

Ставропольский край
 Калиновка — село в Шпаковском районе.

Тамбовская область
 Калиновка — посёлок в Жердевском районе.
 Калиновка — деревня в Мучкапском районе.
 Калиновка — деревня в Петровском районе.
 Калиновка — деревня в Ржаксинском районе.
 Калиновка — село в Токаревском районе.

Татарстан
 Калиновка — деревня в Аксубаевском районе.
 Калиновка — деревня в Тукаевском районе.

Тверская область
 Калиновка — деревня в Бологовском районе.
 Калиновка — деревня в Пеновском районе.

Томская область
 Калиновка — деревня в Первомайском районе.

Тульская область
 Калиновка — деревня в Воловском районе.
 Калиновка — посёлок в Кимовском районе.
 Калиновка — деревня в Одоевском районе.
 Калиновка — деревня в Чернском районе.

Тюменская область
 Калиновка — деревня в Нижнетавдинском районе.
 Калиновка — деревня в Сорокинском районе.
Удмуртия
 Калиновка — деревня в Воткинском районе.
 Калиновка — деревня в Игринском районе.
 Калиновка — село в Игринском районе.

Ульяновская область
 Калиновка — деревня в Николаевском районе.
 Калиновка — село в Радищевском районе.
 Калиновка — село в Тереньгульском районе.

Хабаровский край
 Калиновка — село в Ульчском районе.

Челябинская область
 Калиновка — деревня в Аргаяшском районе.
 Калиновка — деревня в Красноармейском районе.
 Калиновка — село в Нязепетровском районе.
 Калиновка — деревня в Чебаркульском районе.

Чувашия
 Калиновка — посёлок в Ибресинском районе.
 Калиновка — деревня в Канашском районе.
 Калиновка — деревня в Цивильском районе.
 Калиновка — деревня в Шумерлинском районе.

Ярославская область
 Калиновка — деревня в Угличском районе.

Крым 
	
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Калиновка — село в Белогорском районе, в период с 1954 по 1968 год присоединено к селу Павловка
 Калиновка — село в Джанкойском районе.
 Калиновка — упразднённое село в Джанкойском районе, Чайкинский сельсовет.
 Калиновка — упразднённое село в Кировском районе.
 Калиновка — село в Ленинском районе.
 Калиновка — упразднённое село в Нижнегорском районе.
 Калиновка — упразднённое село в Сакском районе.
 Калиновка — упразднённое село в Сакском районе.
 Калиновка — село в Черноморском районе.
 Калиновка — прежнее название села Винницкое в Симферопольском районе.

Украина 
Винницкая область
 Калиновка — город в Калиновском районе.
 Калиновка — село в Студенянской общине.
 Калиновка— село в Тульчинском районе.
 Калиновка — село в Шаргородском районе.

Волынская область
 Калиновка — село в Ковельском районе.
 Калиновка — село в Луцком районе.

Днепропетровская область
 Калиновка — село в Верхнеднепровском районе.
 Калиновка — село в Криничанском районе.
 Калиновка — село в Магдалиновском районе.
 Калиновка — село в Пятихатском районе.
 Калиновка — село в Синельниковском районе.
 Калиновка — село в Солонянском районе.
 Калиновка — село в Царичанском районе.
 Калиновка — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Калиновка — село в Горловском районе.
 Калиновка (до 2016 года — Калинина) — посёлок в Бахмутском районе.
 Калиновка — посёлок в Волновахском районе.
 Калиновка — село в Покровском районе.

Житомирская область
 Калиновка — село в Житомирском районе.
 Калиновка — село в Коростенском районе.
 Калиновка — село в Лугинском районе.
 Калиновка — село в Народичском районе.
 Калиновка — село в Новоград-Волынском районе.
 Калиновка (до 2016 года — Жовтневое)— село в Олевском районе.
 Калиновка — село в Хорошевском районе.

Запорожская область
 Калиновка — село в Весёловском районе.
 Калиновка (до 2016 года — Калинина) — село в Ореховском районе.
 Калиновка — село в Приазовском районе.
 Калиновка — село в Приморском районе.
 Калиновка — село в Черниговском районе.

Ивано-Франковская область

 Калиновка — до 1993 года название села Жёлчев в Рогатинском районе.

Киевская область

 Калиновка — село в Богуславском районе.
 Калиновка — посёлок городского типа в Броварском районе.
 Калиновка — посёлок городского типа в Васильковском районе.
 Калиновка — село в Кагарлыкском районе.
 Калиновка — село в Макаровском районе.
 Калиновка — село в Полесском районе.
 Калиновка — село в Ракитнянском районе.

Кировоградская область
 Калиновка — село в Знаменском районе.
 Калиновка — село в Кропивницком районе.
 Калиновка — село в Новоархангельском районе.

Луганская область
 Калиновка — посёлок в Ровеньковский городской совет
 Калиновка — до 2016 года название села Сторожевка в Сватовском районе.

Львовская область
 Калиновка — село в Стрыйском районе.
 Калиновка — село в Яворовском районе.

Николаевская область
 Калиновка (до 2016 года — Кимовка) — село в Березанском районе.
 Калиновка — село в Березнеговатском районе.
 Калиновка — село в Веселиновском районе.
 Калиновка — село в Витовском районе.
 Калиновка — село в Доманёвском районе.
 Калиновка — село в Еланецком районе.

Одесская область
 Калиновка — село в Ивановском районе.
 Калиновка — село в Лиманском районе.

Полтавская область
 Калиновка — село в Козельщинском районе.
 Калиновка — село в Машевском районе.
 Калиновка — село в Семёновском районе.

Ровенская область
 Калиновка — село в Демидовском районе.
 Калиновка — село в Корецком районе.
 Калиновка — село в Сарненском районе.

Сумская область
 Калиновка — посёлок, Белопольском районе.
 Калиновка — село в Глуховском районе, упразднено в 2006 году.
 Калиновка — село в Конотопском городском совете
 Калиновка — село в Роменском районе.
 Калиновка — село в Тростянецком районе, упразднено в 1988 году.

Тернопольская область
 Калиновка — село в Зборовском районе.

Харьковская область
 Калиновка — село в Кегичёвском районе.
 Калиновка — село в Красноградском районе.
 Калиновка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область
 Калиновка — село в Голопристанском районе.
 Калиновка — село в Каховском районе.
 Калиновка — село в Геническом (до 2020 года — в Новотроицком) районе.

Хмельницкая область
 Калиновка — село в Белогорском районе.
 Калиновка — село в Городокском районе.
 Калиновка — село в Изяславском районе.
 Калиновка — село в Красиловском районе
 Калиновка — село в Староконстантиновском районе.

Черкасская область
 Калиновка — село в Городищенском районе.
 Калиновка — посёлок в Каменском районе.

Черниговская область
 Калиновка — село в Бахмачском районе.
 Калиновка — село в Нежинском районе.
 Калиновка — село в Носовском районе.

Реки 
 Калиновка (приток Шлыки) — в Пермском крае.
 Калиновка (приток Кунчурука) — в Новосибирской области.
 Калиновка (приток Бычека) — в Донецкой области Украины.
 Калиновка (приток Тетерева) — в Житомирской области Украины.
 Калиновка (река, впадает в Куршский залив) — в Калининградской области.
 Калиновка (река, впадает в Саратовское водохранилище)

Другое 
 Калиновка — сельское поселение в Самарской области

См. также 
 Малая Калиновка 
 Большая Калиновка
 Калиновка Первая
 Калиновка Вторая 
 Калиновка-Мордовская
 Верхняя Калиновка
 Нижняя Калиновка
 Новая Калиновка
 Нижнекалиновка
 Рудня-Калиновка